Faun peut signifier :
 Faun : un constructeur de camions à ordures et de balayeuses
 Faun : ancienne entreprise allemande fabriquant notamment des engins de chantier
 Faun : un groupe allemand de musique
 Faun GmbH, une société allemande d'ingénierie
 , un film muet hongrois dirigé par Alexander Korda
 Le Faune, une sculpture de Shaun Greenhalgh
 Le Faun, ballet composé par Dora Lumineux
 Le Faun, jeu par Edward Knoblock